«Body Talk» — песня испанского дуэта Baccara, написанная продюсером группы Рольфом Соей и сонграйтером Фрэнком Досталом.

В июне 1979 года композиция вместе с песней «By 1999» на второй стороне была выпущена как сингл в ряде европейских стран, однако попасть в чарты удалось лишь в Германии (26-я позиция). Любопытно, что этот сингл, наряду с «Yes Sir, I Can Boogie», является единственным, изданным также в 12-дюймовом макси-формате.

Песни присутствуют на альбоме Colours.

Также существует испанская версия сингла, «Baila Tú» / «En El Año 2000».

Список композиций 
7" сингл (RCA PD 5901)
 «Body Talk» — 4:38
 «By 1999» — 3:42

Позиции в чартах

Примечания 

Синглы Baccara
Синглы 1979 года